El término glomérulo puede referirse a:
 El Glomérulo renal, la unidad anatómica funcional del riñón donde radica la función de aclaramiento o filtración del plasma sanguíneo. 
 En algunas plantas, el glomérulo es un tipo de inflorescencia cimosa sumamente contraída.
 El glomérulo olfatorio, la estación de paso y transducción de señal olfativa en el bulbo olfatorio.